Ofterdinger ist

 eine Eigenmarke von Aldi Nord
 der Familienname von:
 Friedrich Ofterdinger (1896–1946), deutscher Arzt, Hamburger Senator und Nationalsozialist
 Ludwig Ofterdinger (1810–1896), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Offterdinger